Anya steht für:

 alternative Schreibweise von Anja, weiblicher Vorname

Personen:
 Ikechi Anya (* 1988), schottischer Fußballspieler
 Ringname von Anna Witaljewna Bogomasowa (* 1990), russische Kickboxerin und Wrestlerin